Нуева Есперанза има више значења:

 Нуева Есперанза (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Есперанза (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Есперанза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Есперанза (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза, Ел План (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза, Ла Гачупина (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза, Ла Есперанза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза, Сан Росендо (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза, Ла Провиденсија (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза, Ел Кармелито (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза, Куернавака (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуева Есперанза (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуева Есперанза (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нуева Есперанза (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Есперанза (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Есперанза (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Есперанза (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуева Есперанза (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза, Сан Педрито (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза, Санта Исабел (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Есперанза (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуева Есперанза (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза, Серо Нанчитал (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Есперанза (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику